Sam Williams (n. 1980), giocatore di football americano statunitense
 Sam Williams (Samuel Degarrick William, n. 1999), giocatore di football americano statunitense
 Samuel H. Williams (n. 1945), cestista statunitense
 Samuel Keith Williams (n. 1959), cestista statunitense
 Sam Williams (n. 1969), giornalista statunitense